Pounder désigne en anglais la Livre sterling.

Patronyme 

 Brooks Pounders (1990-), joueur américain de base-ball ;
 CCH Pounder (1952-), actrice américaine ;
 Cheryl Pounder (née le  à Montréal au Canada) est une joueuse de hockey sur glace canadienne.

Toponyme 

 , page d'homonymie de toponymes.